Фререя () — монотипный род растений семейства . Включает единственный вид — Фререя индийская ().

Род назван в честь английского политического деятеля .

Ботаническое описание 
Низкий кустарник, ветви короткие. Листья супротивные, удлинённые. Цветки пурпурные, крупные, собраны по два.

Распространение 
Эндемик Индии: встречается только в штате Махараштра.

Синонимика

Примечания

Литература 
 

Ластовневые
Флора Южной Азии
Эндемики Индии
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей
Махараштра